Ерміда — власна назва.

Топоніми

Ерміда (Віла-Реал) — парафія.
 Ерміда (Каштру-Дайре) — парафія.
 Ерміда (Понте-де-Барка) — парафія.
 Ерміда (Сертан) — парафія.